Die Mutua Madrileña Madrid Open 2009 der Damen waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen, das vom 8. bis 17. Mai 2009 in Madrid ausgetragen wurde. Als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie war es Teil der WTA Tour 2009.

Das Finale im Einzel bestritten Dinara Safina und Caroline Wozniacki, das Safina in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black und Liezel Huber in drei Sätzen gegen Květa Peschke und Lisa Raymond.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Madrid